Poems est l'acronyme :
 du radar secondaire POEMS de trafic aérien (Pre Operational European Mode S Station) d’EUROCONTROL
 du syndrome POEMS (Polyneuropathy Organomegaly Endocrinopathy Monoclonal protein Skin changes), terme de médecine